Naehring ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Naehring (* 1951), deutscher Perkussionist, Arrangeur und Komponist
 Marie Naehring (* 2003), deutsche Nordische Kombiniererin